Lotyšské příjmení Bērziņš („bříza“) nosí více významných osobností:

 Aldis Berzins (* 1956) – americký volejbalista
 Alfons Bērziņš (1916–1987) – lotyšský a sovětský rychlobruslař
 Andris Bērziņš – více osob
 Armands Bērziņš (* 1983) – lotyšský lední hokejista
 Gaidis Bērziņš (* 1970) – právník a politik
 Gunārs Bērziņš (1927–1999) – karikaturista
 Indulis Bērziņš (* 1957) – politik
 Jānis Bērziņš (* 1982) – atlet 
 Jan Berzin (1889–1938) – v letech 1924–1935 náčelník sovětské vojenské rozvědky (GRU); narozen v Lotyšsku jako ''Jānis Bērziņš
 Juris Bērziņš (* 1954) – veslař
 Kaspars Bērziņš (* 1985) – basketbalista
 Reinholds Bērziņš (1888–1938) – revolucionář
 Uldis Bērziņš (* 1944) – básník a překladatel
 Viesturs Bērziņš (* 1974) – cyklista